Danmarks Fed Cup-hold er det tennishold for kvinder, der repræsenterer Danmark i Fed Cup. Holdet administreres af Dansk Tennis Forbund.

Holdets bedste resultater er kvartfinalepladserne i Federation Cup 1976 og Federation Cup 1988.

Historie

Kaptajner 

Holdet ledes af en kaptajn, der ifølge Fed Cup-reglerne skal være dansk statsborger, og som under kampene må coache spillerne i forbindelse med sidebytte.

Kampe 

I listen over holdets kampe er Danmarks score nævnt først.

Statistik og rekorder

Rekorder

Spillere 

Spillere, der har spillet minimum én kamp i Fed Cup for Danmark pr. 1. november 2017.

Se også 

 Danmarks Davis Cup-hold

Kilder 

 Fed Cup - Teams - Denmark  
 Dansk Tennis Forbund - Nyheder og presse - Fed Cup

Noter 

Fed Cup-hold
Fed Cup-hold
Etableret i 1963